|-
| 13301 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13302 Kezmoh ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13303 Asmitakumar ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13304 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13305 Danielang ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13306 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13307 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13308 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13309 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13310 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13311 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13312 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13313 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13314 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13315 Hilana ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13316 Llano ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13317 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13318 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13319 Michaelmi ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13320 Jessicamiles ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13321 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13322 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13323 - || 1998 SQ || 16 septembrie 1998 || Caussols || 
|-
| 13324 - ||  || 18 septembrie 1998 ||  || 
|-
| 13325 Valérienataf ||  || 18 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 13326 Ferri ||  || 17 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 13327 Reitsema ||  || 17 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 13328 Guetter ||  || 17 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 13329 Davidhardy ||  || 20 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 13330 Dondavis ||  || 25 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 13331 - ||  || 30 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 13332 Benkhoff ||  || 17 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 13333 Carsenty ||  || 17 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 13334 Tost ||  || 17 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 13335 Tobiaswolf ||  || 17 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 13336 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13337 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13338 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13339 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13340 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13341 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13342 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13343 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13344 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13345 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13346 Danielmiller ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13347 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13348 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13349 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13350 Gmelin ||  || 20 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13351 Zibeline ||  || 20 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13352 Gyssens ||  || 18 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13353 - ||  || 13 octombrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 13354 - ||  || 15 octombrie 1998 || Caussols || 
|-
| 13355 - ||  || 14 octombrie 1998 || Promiod || 
|-
| 13356 - ||  || 14 octombrie 1998 ||  || K. Korlević
|-
| 13357 - ||  || 15 octombrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 13358 Revelle ||  || 14 octombrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 13359 - ||  || 20 octombrie 1998 ||  || K. Korlević
|-
| 13360 - ||  || 23 octombrie 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 13361 - ||  || 24 octombrie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 13362 - ||  || 26 octombrie 1998 ||  || K. Korlević
|-
| 13363 - ||  || 26 octombrie 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 13364 ||  || 20 octombrie 1998 || Kushiro || , 
|-
| 13365 Tenzinyama ||  || 26 octombrie 1998 ||  || 
|-
| 13366 - ||  || 18 octombrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 13367 Jiří ||  || 18 octombrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 13368 Wlodekofman ||  || 18 octombrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 13369 - ||  || 28 octombrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13370 Júliusbreza || 1998 VF || 7 noiembrie 1998 ||  || , 
|-
| 13371 ||  || 8 noiembrie 1998 ||  || , T. Urata
|-
| 13372 - ||  || 12 noiembrie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 13373 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13374 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13375 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13376 Dunphy ||  || 15 noiembrie 1998 ||  || 
|-
| 13377 - ||  || 15 noiembrie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 13378 ||  || 12 noiembrie 1998 || Kushiro || , 
|-
| 13379 - ||  || 18 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13380 Yamamohammed ||  || 21 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13381 - ||  || 21 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13382 - ||  || 11 decembrie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 13383 - ||  || 14 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13384 - ||  || 15 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13385 - ||  || 15 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13386 - ||  || 15 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13387 Irus ||  || 22 decembrie 1998 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 13388 - ||  || 8 ianuarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 13389 Stacey ||  || 10 ianuarie 1999 ||  || 
|-
| 13390 Bouška ||  || 18 martie 1999 ||  || , 
|-
| 13391 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 13392 - ||  || 20 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 13393 - ||  || 13 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 13394 - ||  || 9 septembrie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 13395 Deconihout ||  || 10 septembrie 1999 ||  || L. Bernasconi
|-
| 13396 Midavaine ||  || 11 septembrie 1999 || Saint-Michel-sur-Meurthe || L. Bernasconi
|-
| 13397 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 13398 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 13399 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 13400 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-